Хамфриз има више значења:
 Округ Хамфриз (Мисисипи)
 Округ Хамфриз (Тенеси)
 Хамфриз (Мисури)